Плосковершинная  — топоним (тип: ороним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Плосковершинная — гора, южнее г. Усеченная, координаты 63°43' с. ш. 173°22' в. д., код ГКГН 786309.
 Плосковершинная — гора, западнее г. Тыльпэгыргынай, координаты 66°28' с. ш. 174°33' в. д., код ГКГН 598908.
 Плосковершинная — гора, в юго-восточной части Анадырского плоскогорья, юго-западнее горы Каменный Зуб, координаты 66°32' с. ш. 172°09' в. д., код ГКГН 600167.
 Плосковершинная — гора, в юго-западной части Алганского кряжа, на севере Туркутской возвышенности, координаты 64°30' с. ш. 171°28' в. д., код ГКГН 783729.